Frederik Holst henviser til blandt andre:

 Frederik Holst (læge) (1791–1871) – norsk læge
 Frederik Holst (fodboldspiller) (født 1994) – dansk fodboldspiller